Мыс Але́вина — мыс на севере Охотского моря на выходе из Тауйской губы в юго-западной части полуострова Кони. Крайняя южная точка Магаданской области.

Название 
Современное название по своей структуре может относиться к русской фамилии Алевин, но по историческим источникам это не подтверждается. Якоб Линденау в «Описании путешествия из Охотска до Ямского острога» в 1742 году называет его Олавинский мыс, что, возможно, является адаптацией корякского Оллавинаӈ. С учётом того, что диалект охотских коряков был «окающим», то по-общекорякски это будет Ыллавинаӈ, что означает «матушка», «большая мать», где ылла- — «мать» + увеличительный суффикс -инаӈ. Аналогичное название Ыллавинаӈ на керекском языке носит мыс Опукинский.

География 
Длинный и узкий мыс с плоской площадкой, на которой в 1959 году установлен бело-чёрный маяк. Маяк расположен на высоте 40,8 метра над уровнем моря в расстоянии 25 метров от береговой черты. Также на мысе действует метеостанция.

У мыса отмечены большие скопления ларги.

Климат

История 
Древнекорякское поселение. На северной стороне мыса в возвышенной тундре севернее озера в 1946 году Алексеем Окладниковым обнаружены остатки девяти полуподземных жилищ — высоких холмов с углублением посредине. Собранный материал — каменные и костяные орудия — одновременен материалу поселения Атарган.

Американские китобойные суда охотились на гренландских и серых китов у берегов мыса в 1852—1866 годах. 12 июля 1851 года на скалах примерно в двух милях к востоку от мыса во время тумана потерпел крушение 339-тонный американский корабль «Хокуа». Его экипаж был найден на берегу двумя неделями позже кораблём «Кантон», который также спас часть китового жира, оставшегося на борту затонувшего судна.

Примечания 

Мысы Магаданской области
Мысы Охотского моря